Лига чемпионов УЕФА 1998/99 годов — 7-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 44-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 26 мая 1999 года на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Победителем стал «Манчестер Юнайтед», вырвавший победу у «Баварии» со счётом 2:1 в добавленные ко второму тайму минуты. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне сделал хет-трик (чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов), став четвёртым клубом, которому это удалось. Также он не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов, несмотря на попадание в «группу смерти» (с «Баварией» и «Барселоной»).

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 1998/1999 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1993/1994 до сезона 1997/1998 включительно.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 1998/1999 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 1998/99 принимали участие 56 команд из 47 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 8: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 48: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 32 чемпиона ассоциаций, занявших места с 16 по 48
Второй квалификационный раунд
 16 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 8 чемпионов ассоциаций, занявших места с 8 по 15
 8 клубов, занявших вторые места в ассоциациях 1-8 мест
Групповой этап
 16 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 7 чемпионов ассоциаций, занявших места с 1 по 7
 Действующий победитель турнира
Плей-офф
 6 команд, занявших первые места на групповом этапе
 2 лучшие команды среди занявших вторые места на групповом этапе

Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Отбор лучших

Турнир на выбывание

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры 
8 голов
  Андрей Шевченко (Динамо Киев)
  Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед)
7 голов
  Златко Захович (Порту)
6 голов
  Филиппо Индзаги (Ювентус)
5 голов
  Руд ван Нистелрой (ПСВ)
  Нуну Гомеш (Бенфика)

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 1998/99 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 1998/99
 Лига чемпионов 1998/99 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 1998/99 на сайте RSSSF

1998
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году